Соревнования в беге на 400 метров у женщин на летней Универсиаде 2011 в Шенчьжене проходили 16 и 17 августа.

Первый раунд 
Квалификация: в полуфинал проходят по 4 лучших в забег, плюс 4 лучших результатов.

Полуфинал

Ссылки 
 Результаты

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2011